Saint-Cirgues (Haute-Loire)
Saint-Cirgues (Lot)
ook:
Saint-Cirgues-de-Jordanne,  Cantal
Saint-Cirgues-de-Malbert,  Cantal
Saint-Cirgues-de-Prades, Ardèche 
Saint-Cirgues-en-Montagne, Ardèche  
Saint-Cirgues-la-Loutre,  Corrèze  
Saint-Cirgues-sur-Couze,  Puy-de-Dôme

Saint-Cirgue,  Tarn